Tysklands armé kan avse:

Tyska hären (Kejsardömet Tyskland) – kejsardömet Tysklands armé från dess enande 1871 till dess upphörande 1919
Reichsheer – namnet på Tysklands armé 1918 till 1935
Heer (1935–1945) –  en beteckning på landstridskrafterna inom den tyska krigsmakten (Wehrmacht) från 1935 till 1945
Heer – grundad i Västtyskland 1955